Харон — в греческой мифологии перевозчик душ умерших через реку Стикс в Аид.

Харон также может означать:

 Харон — крупнейший спутник Плутона.
 Харон из Лампсака (V век до н. э.) — древнегреческий историограф-логограф.
 Харон Карфагенский — карфагенский историк.
 Харон, Яков Евгеньевич (1914—1972) — советский звукооператор, писатель.

Charon:
 Charon — род паукообразных из отряда жгутоногих пауков.
 Charon — браузер операционной системы Inferno.
 Charon — финская gothic-metal-группа.